Склад збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше…<noinclude>

Бразилія
Бразилія 2014